Contea di Dickinson o Dickinson County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Dickinson (Iowa)
 Contea di Dickinson (Kansas)
 Contea di Dickinson (Michigan)